-{PGC}- 1538398 може да се односи на објекат дубоког неба са -{IC}- ознакама:
IC 1004/1
IC 1004/2